Gibson Guitar Corporation, empresa dedicada a la fabricació de guitarres 
 Toponímia:
 Gibson (Arkansas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arkansas 
 Gibson (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Gibson (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Gibson (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Gibson (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee 
 Gibson City, ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Desert de Gibson, zona àrida que ocupa una gran zona seca de l'estat d'Austràlia Occidental 
 Fort Gibson, poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Port Gibson, població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Biografies:
 Alan Gibson (London, Ontàrio, Canadà, 1938 − Londres, Regne Unit, 1987), director de cinema canadenc 
 Alexander Sanderson Gibson (Brooklyn, 1843 - ?), organista i compositor estatunidenc 
 Daniel Gibson (1986, Houston, Texas), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Darron Gibson (Derry, Irlanda del Nord, 25 d'octubre de 1987), és un futbolista nord-irlandès que juga
 Dick Gibson o Richard Gibson, pilot de Fórmula 1 britànic 
 Guy Gibson (1918 – 1944), comandant d'Ala de la RAF 
 Ian Gibson (Dublín, 1939), hispanista d'origen irlandès i nacionalitzat espanyol el 1984 
 James Gibson o James Howard Gibson (1976), lluitador professional nord-americà 
 Janet Gibson
 Mel Gibson (Peekskill, Estat de Nova York, 1956), actor, director, productor i guionista 
 Orville Gibson (1856, Chateaugay, Nova York - 1918, Ogdensburg, Nova York), lutier que va fundar Gibson Guitar Corporation
 Roy Gibson, Director General de l'ESRO, i primer Director General de l'ESA (1975 -1980) 
 Thomas Gibson (metge) (1915, Kilbarchan, Escòcia-1993, Glasgow), metge i investigador escocès 
 Tyrese Gibson o Tyrese Darnell Gibson (Watts, Los Angeles, 1978), actor i cantant de R&B i rap estatunidenc 
 Violet Gibson (1876 a Dublín, Irlanda - 1956, Northampton, Regne Unit), filla del lord canceller d'Irlanda 
 W. R. Gibson, jugador de lacrosse estatunidenc que va competir a primers del segle XX 
 William Gibson o William Ford Gibson (Conway, Carolina del Sud, 1948), autor de novel·les de ciència-ficció que viu al Canadà